Тамме:

Эстонский топоним
 Тамме — название деревни Кабала до октября 2017 года, уезд Рапламаа.
 Тамме — деревня в уезде Пярнумаа. 
 Тамме — деревня в уезде Вырумаа. 
 Тамме — деревня в уезде Тартумаа. 
 Тамме — мыза в уезде Тартумаа.

Фамилия 
 Тамме, Виллу (род. 1963) — эстонский рок-музыкант и политический деятель, солист и гитарист группы JMKE.
 Тамме, Кристьян (род. 1995) — эстонский футболист.